Tiberinus ist

 der Name des Gottes des Tiberflusses, siehe Tiberinus
 Tiberinus Silvius, Sohn des Capetus, mythischer neunter König von Alba Longa

und ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Matthias Tiberinus (Giovanni Mattia Tiberino oder Giovanmattia Tabarino; * um 1420; † 1500), um 1475 Leibarzt des Bischofs von Trient Johannes Hinderbach sowie ein humanistischer Literat